

Sigle 
 National Science Foundation – agenzia governativa statunitense per la ricerca scientifica e ingegneristica
 NS-Frauenschaft – ala femminile del partito nazista

Codici 
 NSF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Camp Springs Andrews Naf (Stati Uniti)
 NSF – Notes Storage Format (.nsf), un'estensione per i database di Lotus Notes.

Musica 
 NSF – NES Sound Format (.nsf) Formato audio per il Nintendo Entertainment System